«Группа „Коммитментс“», () — кинофильм режиссёра Алана Паркера.

Сюжет 
У безработного меломана Джимми Рэббита возникла блестящая идея: собрать ансамбль, исполняющий музыку в стиле соул, в Барритауне, бедном районе северного Дублина. Сперва в группе были только два гитариста, к ним присоединились вокалист Деко и стареющий трубач Джоуи, переигравший до этого со всеми знаменитостями, не исключая группы «Битлз», а затем Джимми разыскал трёх бэк-вокалисток практически в своём дворе. Песня за песней, концерт за концертом — группа «Коммитментс» начинает своё восхождение к вершине. В Дублине появляется свой соул. Но внутренние проблемы в коллективе тоже есть: Деко невыносим, Джоуи бабник, а Джимми может просто надоесть. В итоге группа распадается в момент своего восхождения на пик популярности, сразу же после того, как была упомянута в печати как надежда ирландского рока в одной строке с U2 и Шинейд О’Коннор.

В ролях 
Робект Аркинс, Майкл Ахерн, Анджелин Болл, Мария Дойл-Кеннеди.

Награды и номинации 

Экранизации произведений Родди Дойла
Музыкальные фильмы Великобритании
Музыкальные фильмы Ирландии
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы о Дублине
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1991 года